Charpentier je poměrně rozšířené francouzské příjmení, jeho původním významem je tesař.

Nositelé:
 Auguste Charpentier (1813–1880) – francouzský malíř
 Emmanuelle Charpentierová (*1968) – francouzská mikrobioložka, genetička a chemička
 Gustave Charpentier (1860–1956) – francouzský hudební skladatel
 Marc-Antoine Charpentier (1643–1704) – francouzský hudební skladatel
 Robert Charpentier (1916–1966) – francouzský cyklista

Francouzská příjmení